Goenoeng Api kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Iya, berg, 
 Gunung Api (kulle), Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar